Sipan steht für
 Moche-Kultur#Señor de Sipán
Šipan, Insel in Kroatien